Юрий Мечиславович Маркварде (, , Минск) — белорусский шашечный композитор, специалист в информационных технологиях, преподаватель высшей школы. Призёр национальных чемпионатов (1986).

Старший преподаватель на Кафедре управления информационными ресурсами Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Отец — врач-рентгенолог, доктор медицинских наук .

Библиография 
 книги

 1996 Элементы компьютерных информационных технологий : Учеб. пособие : Для гос. служащих и менеджеров / А. С. Гринберг, Ю. М. Маркварде, А. С. Бондаренко и др. ; Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь. — Ч. 1-2

 1997 Работа на персональном компьютере : Практикум / А. С. Гринберг, Ю. М. Маркварде, В. В. Оболонкин и др. ; Под общ. ред. А. С. Гринберга

 1998 Информационные технологии для менеджера : Учеб.пособие / А. С. Гринберг,А. Н. Хильтов,Ю. М. Маркварде и др.;Акад.упр.при Президенте Респ. Беларусь. Ч.1

 статьи

 Маркварде Ю. М., Маркварде М. М. Применение компьютерного контроля знаний в учебном процессе. // Здравоохранение Беларуси, 1994, № 2, С. 61-63.

Примечания

Ссылки 
 Маркварде, Юрий Мечиславович (информационные технологии; шашечный спорт; род. 1962)
 All participants of the SPI/CPI FMJD competitions (to January 2003)

Мастера спорта Белоруссии
Шашисты Белоруссии
Шашечные композиторы Белоруссии